Le qualificazioni del singolare maschile del Canberra Challenger 2023 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di Serie

  Alexandre Müller (qualificato)
  Giulio Zeppieri (primo turno)
  Liam Broady (qualificato)
  Henri Laaksonen (primo turno)
  Enzo Couacaud (qualificato)
  Emilio Nava (qualificato)

  Andrea Pellegrino (ultimo turno)
  Antoine Bellier (ultimo turno)
  Oleksii Krutykh (ultimo turno)
  Mikhail Kukushkin (primo turno)
  Shang Juncheng (primo turno)
  Sebastian Ofner (ultimo turno)

Qualificati 

  Alexandre Müller
  Francesco Maestrelli
  Liam Broady

  Mitchell Krueger
  Enzo Couacaud
  Emilio Nava

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 
 

Canberra Challenger 2023